Warmbier bezeichnet
 eine Biersuppe

Warmbier ist der Familienname folgender Personen:
 Ingrid Warmbier († 1989), deutsches Mordopfer, siehe Göhrde-Morde
 Otto Warmbier (1994–2017), in Nordkorea inhaftierter US-amerikanischer Student